Alos ist 

der Name folgender Orte:
 Alos (Ariège), Gemeinde im Département Ariège, Frankreich
 Alos (Tarn), Gemeinde im Département Tarn, Frankreich
 Alos (Griechenland)
 Alos-Sibas-Abense, Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques, Frankreich

in der griechischen Mythologie:
 Alos (Mythologie), Dienerin des Athamas

ALOS steht als Abkürzung für 
 den japanischen Erdbeobachtungssatelliten Advanced Land Observing Satellite

Siehe auch:
 Alós 
 Alo
 Alaux

ALOS